Cénac peut faire référence à:

Toponymie
 Cénac, commune française, située dans le département de la Gironde
 Cénac, ancienne commune française du Lot, aujourd'hui intégrée à Albas
 Cénac-et-Saint-Julien : commune française, située dans le département de la Dordogne

Patronyme 
 Marc Cénac : peintre français
 Claude Cénac : écrivaine française
 Jean-Pierre Cénac, homme politique français

Gastronomie
 Le prieuré de Cénac est un vin, un Cahors (AOC).

Voir aussi 
 CENAC, Centre pour l'action non-violente, à Lausanne

Homonymie de patronyme